Сухару () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Вела.
 Сухару () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Кезенешть.